Галко́вский () — фамилия. Известные носители:

 Галковский, Александр Владимирович (1945—2016) — российский альтист, профессор Московской консерватории имени Чайковского, народный артист России.
 Галковский, Владимир Николаевич (1911—2001) — конструктор установок залпового огня.
 Галковский, Дмитрий Евгеньевич (род. 1960) — российский философ, публицист.
 Галковский, Константин Михайлович (1875—1963) — русский и литовский музыкант и композитор.
 Галковский, Михаил Фёдорович (1942—2010) — советский и белорусский оперный певец, заслуженный артист Белорусской ССР.
  — польский поэт-песенник.

См. также 
 Гальковский
 Улица Михаила Галковского